Trampolina 3 m indywidualnie kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2004. Eliminacje odbyły się 25 sierpnia, a półfinał oraz finał zostały rozegrane 26 sierpnia.

Do eliminacji zgłoszone zostały 33 zawodniczki z 20 państw. Osiemnaście najlepszych awansowało do półfinału, natomiast dwanaście półfinalistek z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Chin Guo Jingjing. Drugą pozycję zajęła również zawodniczka z Chin Wu Minxia, trzecią zaś reprezentująca Rosję Julija Pachalina.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004